Larkspur kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten en een schip:
Larkspur (Californië)
Larkspur (Colorado)
Larkspur (schip, 1976), een ferry van TransEuropa Ferries